Il doppio del torneo di tennis Santiago Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori José Higueras e Jairo Velasco, Sr. con  Álvaro Fillol e Jaime Fillol hanno condiviso il titolo

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Belus Prajoux (semifinali)
 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (finale)

 José Higueras /  Jairo Velasco, Sr. (finale)
 Givaldo Barbosa /  Thomaz Koch (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Santiago Open 1979